Benjamin (hebr. „Sohn des Südens“ oder „Sohn der rechten Hand“) bezeichnet:

 Benjamin (Vorname); männlicher Vorname, siehe dort Etymologie, Varianten und Namensträger
 Benjamin (Familienname); Träger des Nachnamens
 Benjamin (Album), Studioalbum des deutschen Musikers Udo Lindenberg
 Benjamin (Bibel), der jüngste Sohn des Patriarchen Jakob und seiner Lieblingsfrau Rahel sowie einer der ursprünglichen Zwölf Stämme Israels
 Benjamin (Comiczeichner) (张彬, Zhāng Bīn), zeitgenössischer chinesischer Zeichner und Autor
 Benjamin (2018), Filmkomödie von Simon Amstell aus dem Jahr 2018
 Benjamin (2019), Film von Bob Saget aus dem Jahr 2019
 Benjamin, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Maurice Jeanson
 Benjamin (Oper), Oper von Peter Ruzicka, 2018 uraufgeführt 
 Benjamin (Region), eine Region im Westjordanland zwischen Samaria und dem Jordantal
 umgangssprachlich die Birkenfeige (Ficus benjamina), eine immergrüne Zimmerpflanze
 Spitzname der 100 US-Dollar-Banknote

Geographie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Benjamin (Missouri), im Lewis County
 Benjamin (Pennsylvania), im Allegheny County
 Benjamin (Texas), im Knox County
 Benjamin (Utah), im Utah County
 Benjamin Perez Colonia, im Starr County, Texas

Parks:
 Benjamin Bell Historical Marker, Park im Webster County, Iowa
 Benjamin Franklin Birthplace Site, Park im Suffolk County, Massachusetts
 Benjamin Franklin National Memorial, Park im Philadelphia County, Pennsylvania
 Benjamin Franklin Statue, Park im Suffolk County, Massachusetts
 Benjamin Gladstone Square, Park im Bronx County, New York
 Benjamin Hawkins Monument, Park im Crawford County, Georgia
 Benjamin J Nessing Memorial Park, Park im New Haven County, Connecticut
 Benjamin Rush State Park, Park im Philadelphia County, Pennsylvania

Sonstiges:
 Benjamin Brook, Fließgewässer im Somerset County, Maine
 Benjamin River, Fließgewässer im Hancock County, Maine
 Benjamin Slough, Fließgewässer im Utah County, Utah
 Benjamin Island, Insel im Pinellas County, Florida
 Benjamin Harrison Mine, Mine im Eureka County, Nevada
 Benjamin Mine, Mine im Rich County, Utah
 Benjamin Prospect, Mine im Clay County, Alabama
 Benjamin and Adelaide Cushway Historical Marker, Park im Saginaw County, Michigan
 Mount Benjamin, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Benjamin Apartments, in Houston, Texas, ID-Nr. 02001063
 Benjamin Banneker: SW 9 Intermediate Boundary Stone, in Arlington, Virginia, ID-Nr. 76002094
 Benjamin Franklin Hotel, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 82003808
 Benjamin House, in Shelbina, Missouri, ID-Nr. 72000732
 Benjamin Mercantile Building, in Arkadelphia, Arkansas, ID-Nr. 90001378
 Benjamin's Department Store, in Exmore, Virginia, ID-Nr. 06000367

Siehe auch:
 Benjamin Lake
 Ich heiße Benjamin